I205  ou I-205 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-205, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Transports 
  Interstate 205 (Californie), une autoroute américaine dans la ville de Tracy ;
  Interstate 205 (Oregon-Washington), une autoroute américaine reliant Tualatin à Vancouver.